

Agronomia
 Selvatico – cultivar di olivo dell'Emilia-Romagna

Personaggi
Pietro Selvatico Estense (1803-1880), storico e critico d'arte italiano.
Riccardo Selvatico (1849-1901), commediografo e poeta italiano, sindaco di Venezia alla fine dell'Ottocento.
Lino Selvatico (1872-1924), pittore italiano, figlio di Riccardo.
Luigi Selvatico (1873-1938), pittore italiano, fratello di Lino
Selvatico dei Bonacolsi (XIII secolo), militare italiano